Laboulbeniaceae är en familj av svampar. Laboulbeniaceae ingår i ordningen Laboulbeniales, klassen Laboulbeniomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Laboulbeniaceae